Die Mutua Madrid Open 2013 der Damen waren ein Tennisturnier in Madrid und haben vom 3. bis 12. Mai 2013 stattgefunden. Das Turnier war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2013.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2013 fand vom 3. bis 4. Mai 2013 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Madrid